

Sciences et techniques

Botanique 
 Au Québec, on utilise principalement ce terme pour désigner les conifères du genre Picea (comme l’épinette blanche, l'épinette noire). Dans le langage courant, il arrive que l'on réfère à l'épinette rouge pour désigner le mélèze laricin.
 Épinette, un des noms vernaculaires du prunelier et un synonyme du vin d'épines qui en est tiré.
 Épinette, petite épine.
 Épinette, synonyme d'épine-vinette.

Agriculture et élevage 
 Épinette, cage en bois utilisée pour l'engraissage des chapons et des poulets AOC, en Bresse.
 Épinette blanche, nom d'un cépage pinot de l'Auxerrois.
 Épinette, sécateur spécifique utilisé pour les vendanges en Bourgogne.

Culture et société

Gastronomie 
 Épinette, en Aunis et Saintonge, nom du vin d'épines.
 Bière d'épinette, une bière d'Amérique du Nord.

Musique 
 Épinette ou espinette, instrument de musique à sautereaux et à clavier, de la famille des clavecins.
 Épinette des Vosges, instrument de la famille des cithares.

Toponyme

Canada 
 la rivière Épinette, un affluent de la rivière aux Anglais coulant dans Rivière-aux-Outardes et la ville de Baie-Comeau, MRC Manicouagan, Côte-Nord (Québec) ;
 la rivière des Épinettes Noires, un affluent de la rivière Alex (bassin hydrographique du Lac Saint-Jean et de la rivière Saguenay), coulant dans Passes-Dangereuses, dans la MRC Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean (Québec) ;

France 
 la rue et le quartier des Épinettes, dans le  de Paris.

Suisse 
 la rue des épinettes dans le quartier des Acacias de Genève.

Voir aussi

Articles connexes 
 Épine
 Pinette